

Arte
Bravo – dipinto a olio su tela di Tiziano Vecellio

Aziende
Bravo SpA – azienda italiana del settore metalmeccanico

Editoria
Bravo – rivista tedesca per teenager
Bravo – rivista di fumetti francese

Motori
Ebro Bravo – automobile derivata dalla Jeep CJ e prodotta su licenza della Ebro
Fiat Bravo – automobile della FIAT prodotta dal 1995 al 2001
Fiat Bravo – automobile della FIAT prodotta a partire dal 2007
Lamborghini Bravo – automobile della Lamborghini
Piaggio Bravo – ciclomotore della Piaggio

Musica
Bravo – gruppo musicale argentino
Bravo – gruppo musicale italiano
Bravo – gruppo musicale russo
Bravo – gruppo musicale spagnolo

Persone
Anna Bravo – storica, accademica e saggista italiana
Carlos Bravo – schermidore venezuelano
Cecco Bravo – pittore italiano
Chuy Bravo – attore messicano-statunitense
Ciara Bravo – attrice e doppiatrice statunitense
Claudio Bravo – calciatore cileno, di ruolo portiere
Daniel Bravo – ex calciatore francese
Dino Bravo – wrestler italo-canadese
Federico Bravo – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
Freddy Bravo – ex calciatore ecuadoriano
Gian Mario Bravo – storico italiano
Guglielmo Bravo – imprenditore e partigiano italiano
João Paulo Bravo – pallavolista brasiliano
Manuel Álvarez Bravo – fotografo messicano
Mario Revollo Bravo – cardinale e arcivescovo cattolico colombiano
Martín Bravo – calciatore argentino, di ruolo attaccante
Melchor Bravo de Saravia – conquistador spagnolo
Miguel Obando Bravo – cardinale e arcivescovo cattolico nicaraguense
Nicolás Bravo – politico messicano
Nino Bravo – cantante spagnolo
Omar Bravo – calciatore messicano
Paolo Bravo – calciatore italiano
Paul Bravo – ex calciatore statunitense
Pedro Bravo de Acuña – militare spagnolo
Raúl Bravo – calciatore spagnolo
Ricardo Bravo – ex calciatore peruviano
Sergio Bravo – calciatore messicano

Personaggi immaginari 
 Johnny Bravo – personaggio dell'omonima serie animata
Bravo – personaggio del franchise L'ispettore Gadget

Storia
Bravo – genere di mercenario al servizio di un signorotto nel '500 e nel '600

Teatro
Bravo! – commedia musicale di Garinei e Giovannini del 1981, musiche di Armando Trovajoli; interpretata da Enrico Montesano

Televisione
Bravo – canale televisivo via cavo americano
Bravo – canale televisivo via cavo britannica

Altro
Classe Bravo – classe di sottomarini
Bravo – succo di frutta prodotto dalla Rauch